Лубя́нка () — деревня в составе Холстовского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Находится в 45 км от Могилёва, на берегу реки Греза, левого притока Друти.

Население 
 1745 году — 101 душа мужского пола.
 2010 год — 54 человека

История 
Первое упоминание относится к XVI веку, когда Лубянка входила в состав Быховского графства, принадлежавшего Ходкевичам. Позднее Лубяницкое имение было подарено Быховскому монастырю латеранских каноников (регулярных каноников).

В конце XVIII века имение включало само село Лубянка, слободы Галеевка, Короткие, застенок Болоновка.

См. также 
 Холстовский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района